О́гнев (О́гнева) — фамилия. Известные носители:

Огнев 
 Огнев, Арефий Иванович (1923—2012) — кузнец цеха тяжёлых паровых молотов Горьковского автомобильного завода, Герой Социалистического Труда.
 
 Огнев, Валерий Евдокимович (род. 1944) —  советский и российский военачальник, генерал-майор авиации.
 Огнев, Вилен Васильевич (1925—1942) — герой-разведчик в годы Великой Отечественной войны.
 
 Огнев, Дмитрий Флорович (1863—?) — русский юрист, церковно-общественный деятель.
 Огнев, Евдоким Павлович (1887—1918) — революционер, участник Октябрьской социалистической революции.
 
 Огнев, Лев Константинович (Бронтман; 1905—1953) — советский журналист, начальник информационного отдела газеты «Правда».
 Огнев, Павел Агеевич (1914—1978) — полный кавалер ордена Славы.
 Огнев, Пётр Степанович (1901—1991) —  советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор авиации.
 Огнев, Фёдор Владимирович (1866—1922) — крестьянин, депутат Госдумы II созыва от Тамбовской губернии. 
 Огнев, Ярослав Владимирович (род. 1969) — интернет-продюсер, редактор.

Огнева 
 Огнева, Елена Дмитриевна (род. 1944) — советский и украинский востоковед, буддолог и тибетолог, специалист по иконографии тибетского буддизма. 
 Огнева, Наталья Юрьевна (род. 1976) — русская балерина.

См. также 
 Огнёв

Примечания